LSA-code
 Ergine, ook lyserginezuuramide of LSA genoemd, is een in de natuur voorkomend hallucinogeen
 LSA-verbindingen, een systeem voor het maken van draadverbindingen in elektronische netwerken